Manacal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Manacal Llano Grande, ort, Chiapas, Escuintla, 
 Manacal, Tuzantán, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar